Giebellaubenhaus steht für:
 Giebellaubenhaus (Lüdersdorf), im Ortsteil Lüdersdorf (Wriezen) der Stadt Wrietzen im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Giebellaubenhaus (Pillgram), im Ortsteil Pillgram der Gemeinde Jacobsdorf im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Giebellaubenhaus (Schmiedeberg), im Ortsteil Schmiedeberg der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Giebellaubenhaus (Zichow), in der Gemeinde Zichow im Landkreis Uckermark in Brandenburg